Александер Семкович — історик, педагог.
 Александер Семкович — історик, сенатор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок